Тринадцать кораблей Королевского флота назывались HMS Dragon (дракон), включая:

 HMS Dragon — 100-тонное судно, построенное в 1512 году сэром Уильямом Сидни во время войны с Францией. Последнее упоминание датируется 1514 годом.
 HMS Dragon — 140-тонный трёхмачтовый корабль, спущен на воду в 1542 или 1544 году и перестроен в 1551. Последнее упоминание датируется 1553 годом.
 HMS Dragon (или Красный дракон) — галеон построенный в 1593 году. Последнее упоминание датируется 1613 годом.
 HMS Dragon — 38-пушечный фрегат, спущен на воду в 1647 году, перестроен в 1690 и 1707 годах; потерпел крушение в 1711 году.
 HMS Ormonde — 50-пушечный корабль четвёртого ранга; спущен на воду в 1711 году, переименован в HMS Dragon в 1715 году, отправлен на слом в 1733 году.
 HMS Dragon — 60-пушечный корабль четвёртого ранга; спущен на воду в 1736 году; затоплен как волнорез в 1757 году.
 HMS Dragon — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1760 году; продан в 1784.
 HMS Dragon — 74-пушечный корабль 3 ранга; спущен на воду в 1798 году; на рейдовой службе с 1824, переименован в HMS Fame одновременно с превращением в блокшив в 1842; разобран в 1850.
 HMS Dragon — 6-пушечный деревянный деревянный винтовой фрегат, построен в 1845 году; продан в 1865. Разработан сэром Уильямом Симондсом, служил в Прибалтике во время Крымской войны.
 HMS Dragon — 6-пушечный винтовой шлюп типа Doterel; спущен на воду в 1878 году; продан в 1892.
 HMS Dragon — двухвинтовой эскадренный миноносец типа Banshee; спущен на воду в 1894 году; продан в 1912.
 HMS Dragon — лёгкий крейсер типа Danae; спущен на воду в 1917 году; затонул у берегов Нормандии в 1944 году во время службы в польском военно-морском флоте, как ORP Dragon.
 HMS Dragon — эскадренный миноносец Тип 45; спущен на воду в ноябре 2008 года.